Acricotopus är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Jean-Jacques Kieffer 1921. Acricotopus ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjädermyggor
Acricotopus